Sevastopol kan syfta på:

 Sevastopol kommun – en kommun på halvön Krims sydvästspets 
 Sevastopol – en hamnstad i Ukraina
 Sevastopol, Wisconsin – en ort i Door County
 Sevastopol (slagskepp, 1895), var ett slagskepp av Petropavlovsk-klass som borrades i sank under rysk-japanska kriget 1904–1905
 2121 Sevastopol – en asteroid

Se även
Sebastopol